Oberwiese steht für:
 Oberwiese (Waltrop), Ortsteil von Waltrop, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Oberwiese, von 1871 bis 1918 der deutsche Name von Obervisse, Gemeinde im Département Moselle, Frankreich

Siehe auch:
 Oberwies (Begriffsklärung)
 Oberwiesen (Begriffsklärung)